Ludvík Bavorský (Ludvík Karel Maria Antonín Josef; 22. června 1913, Mnichov – 17. října 2008, Starnberg) byl člen bavorské královské rodiny Wittelsbachů.

Původ a mládí 
Ludvík se narodil na zámku Nymphenburg v Mnichově v Bavorském království jako nejstarší syn prince Františka Bavorského a jeho manželky Isabely Antonie z Croÿ. Po ukončení Maximilians-Gymnasium studoval Ludvík lesnictví na univerzitě v Maďarsku. V roce 1939 byl, jako většina mladých Němců jeho věku, povolán do armády, v níž sloužil u horských myslivců. Jeho kariéra v německé armádě však měla krátkého trvání. V roce 1941 byl Ludvík osvobozen od všech bojových povinností v důsledku Prinzenerlass, který zakazoval členům německých královských rodů účastnit se vojenských operací. Zbytek války strávil v Sárváru v Maďarsku, kde jeho rodina vlastnila zámek. V roce 1945 jeho rodina Maďarsko opustila a usadila se v Leutstettenu u Starnbergu v Bavorsku.

Manželství a potomci 
19. července 1950 se sedmatřicetiletý Ludvík oženil se svou o deset let mladší sestřenicí Irmingardou Bavorskou, dcerou korunního prince Ruprechta Bavorského a jeho druhé manželky Antonie Lucemburské. Občanský sňatek se uskutečnil v Leutstettenu, církevní následujícího dne na zámku Nymphenburg v Mnichově. Manželé spolu měli tři děti:

 Luitpold Bavorský (narozen 14. dubna 1951)
 Marie Bavorská (narozena 3. ledna 1953, zemřela téhož dne)
 Filipa Bavorská (narozena 26. června 1954, zemřela téhož dne)

Pozdější život 
Po smrti korunního prince Ruprechta Bavorského v roce 1955 se Ludvík s Irmingardou přestěhoval na zámek Leutstetten. Ludvík byl nositelem bavorského řádu sv. Jiří, řádu sv. Huberta a od roku 1960 rytířem řádu zlatého rouna.

Ludvík zemřel na zápal plic na zámku Leutstetten 17. října 2008 ve věku 95 let. Pohřben byl na hřbitově u kláštera Andechs v Bavorsku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Bavorští princové
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu svatého Huberta
Narození v roce 1913
Narození 22. června
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 2008
Úmrtí 17. října
Úmrtí v Bavorsku
Pohřbení v Bavorsku
Muži